Костомаровка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Исаковского сельского округа. Код КАТО — 115663400.

География 
Село расположено на юге района, в 30 км на юго-восток от центра района села Зеренда, в 6 км на северо-запад от центра сельского округа села Исаковка.

Улицы 

 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Жана,
 ул. Женис,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Исаковка в 6 км на юго-востоке,
 аул Богенбай би в 12 км на северо-западе,
 село Кызылегис в 14 км на северо-востоке,
 село Преображенка в 15 км на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 451 человек (из них казахов 55%, русских 29%).

В 1999 году население села составляло 446 человек (209 мужчин и 237 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 287 человек (143 мужчины и 144 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Зерендинского района